Supercopa de España 2011 avgjordes i två matcher mellan Real Madrid och FC Barcelona. FC Barcelona vann La Liga 2010/2011 och Real Madrid vann Copa del Rey 2010/2011. FC Barcelona vann turneringen.

Första mötet

Andra mötet 

2011
2011 i Spanien
Fotbollsåret 2011